As Long as You Love Me:

 «As Long as You Love Me» (песня Backstreet Boys), 1997
 «As Long as You Love Me» (песня Джастина Бибера), 2012